Метју Џон Бродерик (; 21. март 1962) амерички је глумац, комичар и певач.

Филмографија

|-
| 1983. || || -{Max Dugan Returns}- || Michael McPhee || 
|-
| 1983. || Ратне игре || -{WarGames}- || David Lightman || 
|-
| 1985. || || -{1918}- || Brother || 
|-
| 1985. || || 'Master Harold'... and the Boys || Master Harold 'Hally' || 
|-
| 1985. || || -{Ladyhawke}- || Phillipe Gaston || 
|-
| 1986. || || -{Ferris Bueller's Day Off}- || Ferris Bueller || 
|-
| 1986. || || -{On Valentine's Day}- || Brother || 
|-
| 1987. || || -{Project X (film)}- || Jimmy Garrett || 
|-
| 1988. || || -{Biloxi Blues}- || Eugene Morris Jerome || 
|-
| 1988. || || -{Torch Song Trilogy}- || Alan || 
|-
| 1989. || || -{Family Business}- || Adam McMullen || 
|-
| 1989. || Слава || -{Glory}- || Col. Robert Gould Shaw || 
|-
| 1990. || || -{The Freshman}- || Clark Kellogg/Narrator || 
|-
| 1992. || || -{Out on a Limb}- || Bill Campbell || 
|-
| 1993. || || -{The Night We Never Met}- || Sam Lester || 
|-
| 1993. || || -{A Life in the Theater}- || John || 
|-
| 1994. || Краљ лавова || -{The Lion King}- || Adult Simba || 
|-
| 1994. || || -{Mrs. Parker and the Vicious Circle}- || Charles MacArthur || 
|-
| 1994. || || -{The Road to Wellville}- || William Lightbody || 
|-
| 1995. || || -{Arabian Knight}- || Tack the Cobbler (re-edited version) || 
|-
| 1996. || Цревна напаст || -{The Cable Guy}- || Steven M. Kovacs || 
|-
| 1996. || || -{Infinity (film)}- || Richard Feynman || 
|-
| 1997. || || -{Addicted to Love}- || Sam || 
|-
| 1998. || Годзила || -{Godzilla}- || Dr. Niko Tatopoulos || 
|-
| 1998. || || -{Walking to the Waterline}- || Michael Woods || 
|-
| 1999. || || -{Election}- || Jim McAllister || 
|-
| 1999. || || -{Inspector Gadget}- || Officer John Brown/Inspector Gadget/Robo Gadget || 
|-
| 2000. || || -{You Can Count on Me}- || Brian Everett || 
|-
| 2002. || || -{Broadway Legends}- || Host || 
|-
| 2003. || || -{The Music Man}- || Professor Harold Hill || 
|-
| 2003. || || -{Good Boy!}- || Hubble || 
|-
| 2004. || || -{Marie and Bruce}- || Bruce || 
|-
| 2004. || Жене из Степфорда || -{The Stepford Wives}- || Walter Kresby || 
|-
| 2004. || || -{The Last Shot}- || Steven Schats || 
|-
| 2005. || || -{Strangers with Candy}- || Dr. Roger Beekman, Science Teacher || 
|-
| 2005. || || -{The Producers}- || Leo Bloom || 
|-
| 2006. || || -{Deck the Halls}- || Steve Finch || 
|-
| 2007. || || -{Margaret}- || - || 
|-
| 2007. || || -{Bee Movie}- || Adam || 
|-
| 2007. || || -{Then She Found Me}- || Ben || 
|}

Референце

Спољашње везе

 

Рођени 1962.
Амерички глумци
Амерички гласовни глумци
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама
Добитници награде Тони